Витзен (Витсен; ) — голландская фамилия.

 Витзен, Корнелис (1605—1669) — голландский политик, бургомистр Амстердама и дипломат.
 Витзен, Николаас (1641—1717) — голландский политик, предприниматель, картограф и бургомистр Амстердама (1682—1706).
 Витзен, Уиллем (1860—1923) — голландский художник, гравёр, фотограф и писатель.